Тур — славянское нецерковное личное имя, от которого произошли некоторые современные фамилии. Производными формами этого имени были Туреня, Турище. Древнерусское имя Турай также выводится из имени Тур.

Происходит от названия вымершего быка, зубра. В представлении древних славян считался священным животным. Имя быка использовалось в былинах, песнях, обрядах. Сила и ярость тура настолько стали нарицательными, что в «Слове о полку Игореве» использовался в качестве прозвища князя Всеволода Святославича «Буй-тур Всеволод», «Яр-тур Всеволод».

В Новгороде фиксируется с 1495 года, известен крестьянин Василий Тур. В качестве прозвищного имени было повсеместно распространено в период XVI—XVII веков. От имени Тур произошли фамилии Туренин, Турищев, Туров. С именем Тур связывается название древнерусского города Турова.

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Имена славянского происхождения